«Chained to the Rhythm» () — песня, записанная Кэти Перри для её пятого студийного альбома Witness, при участии ямайского певца Скипа Марли. Песня была выпущена 10 февраля 2017 года. Трек достиг первого места в Польше и Венгрии, а также пятерки лучших в чартах в Австралии, Канады, Франции, Великобритании и США и десятки лучших во многих других странах. Песня получила три номинации на Церемонии MTV Video Music Awards 2017 года и исполнялась вживую на 59-й церемонии «Грэмми» и на BRIT Awards 2017.

Предыстория и релиз 
В августе 2016 года Перри заявила, что она стремится создать материал, который «соединяет, связывает и вдохновляет», а также заявила, что испытывает больше удовольствие, работая над новым материалом, экспериментируя, пробуя разные стили и жанры. Официальным началом новой эры можно считать пост исполнительницы в Instagram, в котором певица выложила свое фото в новом образе и подписала «Жизнь с нуля», после чего студия звукозаписи сделала официальное заявление, что Кэти выступит на премии «Грэмми» 12 февраля 2017 года с новой песней. С 7 февраля началась промо-кампания в США: были развешаны билборды, на которых значилась дата выхода песни — 10 февраля 2017 года. Также, как часть промо, во многих городах мира были размещены диско-шары, в которые можно было воткнуть наушники и услышать отрывок новой песни.

Отзывы критиков 
Ханна Джей Девис в рецензии от The Guardian охарактеризовала лирическое настроение песни как «тонко пробуждающее», что, по мнению журналиста, «не станет слишком отчуждать слушателей в Трамплэнд» («Trumpland»). Кристофер Р. Вейнгартен в рецензии для издания Rolling Stone назвал песню «диско супер-хитом».

Эллиотт С. Эдвардс в обзоре Sputnikmusic назвал песню «банальной рекламой для Хиллари Клинтон».

Награды и номинации

Музыкальное видео 
18 февраля 2017 года Перри выпустила превью своего нового музыкального видео в Твиттере на аккаунте её альтер эго, Кэти Бет Терри. 21 февраля на официальном VEVO-канале певицы на YouTube состоялась премьера видеоклипа, режиссёром которого стал Мэтью Каллен. Съёмки видеоклипа проходили в тематическом парке Six Flags Magic Mountain в Калифорнии.

По состоянию на апрель 2020 года музыкальное видео на песню имеет более чем 680 млн просмотров на видеохостинге YouTube.

Коммерческий успех 
Песня дебютировала на четвёртом месте в чарте «Billboard Hot 100» с продажами в первую неделю в США в 108,000 цифровых копий. Это четырнадцатая песня исполнительницы, которая достигла верхней десятки данного чарта. Также песня стала третьей лучшей «дебютанткой» Перри в чарте, уступив только «Part of Me» и «California Gurls», занявшим 1 и 2 места соответственно.
В чарте танцевальной клубной музыки Billboard Dance Club Songs трек стал певицы 17-м подряд её чарттоппером с 22 апреля 2017 года, поделив поэтому показателю пятое место с Mariah Carey и увеличив рекорд по подряд идущим хитам номер один в нём.

В октябре 2019 года сингл получил 2-кратную платиновую сертификацию в США Recording Industry Association of America за тираж 2 000 000 единиц.

Также песня дебютировала с 4 строчки национального чарта Австралии, с 8 во Франции, с 9 в Новой Зеландии, с 7 в Соединённом Королевстве, с 26 в Мексике и с 25 в Канаде.

Живые выступления 
12 февраля Кэти Перри выступила на 59 церемонии «Грэмми», многие критики заметили явный политический протест в выступлении. Также Кэти и Скип Марли выступление на «BRIT Awards» 22 февраля. Во время выступления на сцене появились огромные скелеты в образах Дональда Трампа и Терезы Мэй. Это выступление уже открыто назвали «политическим вызовом», хотя Перри никак не комментирует символизм своих выступлений. 5 марта состоялось выступление на премии «iHeartRadio Music Awards».

Список композиций 
 Digital download
 «Chained to the Rhythm» (featuring Skip Marley) — 3:57

 Digital download (Hot Chip Remix)
 «Chained to the Rhythm» (Hot Chip Remix) — 5:42

 Digital download (Oliver Heldens Remix)
 «Chained to the Rhythm» (Oliver Heldens Remix) — 4:37

 CD Single
 «Chained to the Rhythm» (featuring Skip Marley) — 3:58
 «Chained to the Rhythm» (Instrumental) — 3:57

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Песни Кэти Перри
Синглы, возглавлявшие хит-парад Украины
Синглы Capitol Records
Песни, написанные Кэти Перри
Песни, написанные Максом Мартином
Песни, написанные Сией